Crefelder Eisenbahn-Gesellschaft, een voormalige Duitse spoorwegmaatschappij
Chemins de fer électriques de la Gruyère, een voormalige Zwitserse spoorwegmaatschappij